Toto je seznam obcí v departementu Hautes-Alpes ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Hautes-Alpes